La LNB Pro A 2015-2016 è stata la 94ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile, la 29ª dalla creazione della LNB, la 12ª con la denominazione di Pro A. La vittoria finale è stata appannaggio dell'ASVEL Lyon-Villeurbanne.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP del campionato:  Devin Booker, 
MVP finali:  Casper Ware, 
Allenatore dell'anno:  Vincent Collet, 
Giocatore più migliorato:  Wilfried Yeguete, 
Miglior giovane:  Frank Ntilikina, 
Miglior difensore:  Charles Kahudi,

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
2015-2016